Вільгельм фон Теттау (1872—1929) — німецький архітектор.
 Ганс фон Теттау (1888—1956) — німецький воєначальник, генерал піхоти вермахту.
 Ернст фон Теттау (1644—1711) — німецький генерал піхоти.

Теттау — громада, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Верхній Шпревальд-Лаузіц.
 Теттау — громада, розташована в землі Баварія. Підпорядковується адміністративному округу Верхня Франконія.